Daviess County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Daviess County (Indiana) – okres státu Indiana
 Daviess County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Daviess County (Missouri) – okres státu Missouri

Související články 
 Jo Daviess County – okres státu Illinois